Olaf II. může být:

 Olaf II. Norský, též Haraldsson, zvaný Tlustý, známý jako svatý Olaf (995–1030) – norský král v letech 1015–1028
 Olaf II. Dánský, též Haakonsson (1370–1387) – dánský král 1376–1387 a jako Olaf IV. norský král 1380–1387

Rozcestníky - panovník